Андре́й Ви́кторович Гу́бин (имя при рождении — Андре́й Вале́рьевич Клеме́нтьев; род. 30 апреля 1974, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен,  музыкальный продюсер; заслуженный артист Российской Федерации (2004). Является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России, а также самым продаваемым артистом 90-х и 2000-х годов.

Биография

Ранние годы 
Родился 30 апреля 1974 года в городе Уфе Башкирской АССР. В Уфе жил в районе Черниковка, на каникулы приезжал к бабушке в посёлок Николо-Березовка.

В 1981 году переехал в Москву, родители снимали однокомнатную квартиру, мать была без прописки, поэтому работать в Москве не могла, отец работал научным сотрудником и карикатуристом. Андрей помогал отцу и тоже рисовал карикатуры.

Они часто переезжали с одной квартиры на другую, так как семьям без прописки запрещалось жить в Москве, часто менял школы. До 13 лет сильно картавил. Мать друга дала почитать книги по логопедии, и он исправил свою речь.

В старших классах средней школы увлёкся шахматами, затем занимался футболом и даже некоторое время играл за юношескую сборную Москвы, но после перелома ноги был вынужден уйти из спорта. Мечтал стать журналистом, в 8 классе написал письмо в журнал Огонёк, что в стране идёт перестройка, а в школе преподают всё по-старому, и что учительница литературы запрещает школьникам читать журналы: «Огонёк», «Новый мир», «Знамя». Про письмо узнала вся школа, так как его опубликовали. После этого инцидента Андрея перестали вызывать к доске. Губин окончил школу № 241, ему не выдали аттестат о среднем образовании, дали справку о прослушанном курсе. Даже через 20 лет учителя называли его хамом и грубияном.

Музыкальная и телевизионная деятельность

1980-е 
Первые стихи начал писать в 12 лет, одно из первых стихотворений называлось «Папа». Первая песня, «Мальчик-Бродяга», написана в седьмом классе.

В 1989 году выпустил музыкальный диск «Я — бомж» с песнями под гитару. Диск был непрофессиональным, вышел тиражом в 200 экземпляров и состоял из песен социально-политического содержания. Затем вышло ещё два других непрофессиональных альбома: «Аве Мария» и «Принц и принцесса».

Он исполнял свои песни под гитару у проходной центрального телевидения и познакомился с главным редактором передачи «До 16 и старше».

В 1989 году дал интервью Георгию Галустьяну и исполнил песню «Аве Мария» для телепередачи «Детский видеоканал».

Снял в Кишинёве свой первый любительский клип на песню «Наша школа с военным уклоном» для родственников, роль военного сыграл его отец.

С января 1989 года работал журналистом в молодёжной телепрограмме «До 16 и старше» на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР, где началась его публичная деятельность.

1990-е 
В 1990 году, после интервью с Андреем Макаревичем, которое посчитал неудачным, решил реализовать себя в музыке. Впоследствии признал, что поспешил с выводами.

В 1990 году участвовал в передаче «Споёмте, друзья!» с песней «Аве Мария».

Учился на вокальном отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных в Москве, но был исключён после первого курса за нарушение посещаемости. В результате не получил никакого музыкального образования.

В 1994 году выступил на фестивале «Золотая осень Славутича», где познакомился с Леонидом Агутиным, который выполнил аранжировку нескольких песен альбома «Мальчик-бродяга» по $250 за песню.

К концу 1995 года было продано более 500 000 оригинальных копий дебютного альбома.

В 1998—1999 годах снялся в клипе «Шуба-дуба» поп-группы «Карамель».

В 1998 году вышел второй студийный альбом «Только ты». С этой программой в 1998—1999 годах артист начал выступать сольно в России, Казахстане, Белоруссии и Украине.

2000-е 
В 2001 году выпустил диск «Лучшее».

В 2002 году вышел его четвёртый студийный альбом «Всегда с тобой».

В 2004 году записал агитационную песню «DJ Путин», выпущенную лейблом «Шаурма рекордз» на диске «Песни о Путине». В конце того же года написал песню «Ла-ла-ла» для Филиппа Киркорова, но песню исполнила Жанна Фриске, недавно начавшая сольную карьеру. Позднее она перепела его песню «Мама Мария».

В 2004 году спел свою песню «Девушки как звёзды» на четвёртой Фабрике звёзд вместе с фабрикантами: Тимати, Антоном Зацепиным и Настей Кочетковой, после этого педагог «Фабрики звёзд-4» Игорь Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин» и подарил её Антону Зацепину. Андрей Губин за это собирался подать в суд на Игоря Николаева и Антона Зацепина, также он вызвал Игоря на боксёрский поединок, но Игорь отказался. Песня вошла в дебютный альбом Зацепина 2008 года. Только в 2012 году Зацепин извинился перед Губиным. В 2004 году Андрей спел дуэтом с Александрой Балакиревой песню «Время романтиков» на Фабрике звёзд-5.

В 2005 году пропал со сцены на время и сосредоточился на продюсировании исполнителей. 

В 2007 году продолжил выступать и появилась новая песня «Лена». Также он  продюсировал певицу Юлию Беретту.

В 2009 году вышла песня Нежность.

С 2000-х по январь 2010 года был продюсером утреннего шоу Кати Гордон на одной из радиостанций.

Также написал несколько песен для Майка Мироненко (например, «Привет, малыш!», «Если ты уйдешь сейчас» и «Но кого»).

2010-е 
Ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен , опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

В 2012 году был героем ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

6 июня 2017 года был героем ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
25 июня был героем ток-шоу «Звёзды сошлись» на НТВ. 23 сентября был героем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Семья 

Губины поселились в Уфе в 1952 году, приехав из Москвы.

Прапрадед Губина был сослан из Москвы в Амурскую область, прадед Евдоким Губин был убит в тюрьме в первые годы Советской власти.

Дед по отцу — Виктор Губин (1919—1996), первый ректор УГНТУ.

Бабушка по отцу — Валентина Емельяновна Губина преподавала в Школе МВД историю КПСС, окончила театральное училище. Но, так как муж был против, актрисой не стала. Потом окончила исторический факультет в Уфе.

Дядя — Андрей Викторович Губин (род. 19.10.1959) — в 1999—2005 — заместитель председателя правления «Инновационного строительного банка „Башинвест“», 2005—2011 — председатель правления ОАО «Регионального банка развития».

Тётя — Анна Викторовна (д. Губина) окончила вуз в Ленинграде.

Отец — Виктор Губин (1948—2007) — окончил вуз в Ленинграде, защитил диссертацию, работал в Уфе научным сотрудником в НИИ, обслуживающем нефтегазовые комплексы, работал карикатуристом во многих советских журналах. В 1980-е годы был внештатным руководителем группы карикатуристов в редакции газеты «Труд». Был вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи. Являлся продюсером Андрея, владел несколькими звукозаписывающими студиями. Скончался 3 марта 2007 года.

Мать — Светлана Васильевна Губина (25.10.1948—14.06.2012), была домохозяйкой и воспитательницей в детском садике. Первый брак матери — с Валерием Клементьевым (не является биологическим отцом — отец лишь по документам). Второй брак — с Виктором Губиным. С ним Губина была знакома, когда была ещё замужем за Валерием Клементьевым. У Губиной и Клементьева родился внебрачный сын — Андрей, и через несколько лет дочь — Анастасия. Поскольку на тот момент Губина официально была замужем за Клементьевым, дети были записаны на фамилию первого мужа. Когда Андрею было семь лет, Губины узаконили свои отношения и переехали в Москву. Светлана Губина умерла 14 июня 2012 года от сердечного приступа.

Младшая сестра — Анастасия Боева (по мужу, урожденная Клементьева; род. 16.12.1980), училась на экономическом факультете ВГИКа по специальности «менеджер по производству и реализации аудиовизуальной продукции».

Болезнь 
Уход с большой сцены Андрей Губин объяснял серьёзными проблемами со здоровьем. В середине 2000-х годов ему был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия лица — болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Причиной заболевания врачи называют недосыпание, переутомление, хронический стресс.

В интервью Губин заявлял, что его преследуют, специально вредят ему, не дают спать шумными строительными работами рядом с его домом, портят его одежду и обувь. Психиатр Василий Шуров высказал мнение, что Губин болен психическим заболеванием — паранойей, в форме бреда преследования и ущерба, а его жалобы, что лицо болит, половина лица поплыла и в серых полосках, что он не чувствует половину тела, одна рука плохо работает и так далее — являются сенестопатиями — симптомами психического, а не неврологического заболевания.

Личная жизнь 
Первой большой любовью Губина была Елизавета Саутина, которой он посвятил песню «Лиза» и благодаря которой он написал свой первый студийный альбом — «Мальчик-бродяга». Познакомились в московском метро и стали жить в неофициальном браке. На тот момент Губину было 19 лет, а Саутиной 17. Пара рассталась через год из-за гастролей Губина.

Второй возлюбленной Губина стала экс-солистка дуэта «Карамель» Людмила Кобевко, в период увлечения которой он написал свой второй студийный альбом — «Только ты». Кобевко была участницей балета, с которым Губин выступал недолгое время. С Кобевко прожил полтора года в неофициальном браке. Губин являлся саунд-продюсером дуэта «Карамель» и написал для них такие песни, как «Шуба-дуба», «Пум-пам».

Губин ни разу не был официально женат, детей нет.

Максим Кваснюк выдавал себя за внебрачного сына Губина в 2017 году, но тест ДНК это опроверг.

Творчество

Песни 

 1989 — «Аве Мария»
 1994 — «Лиза»
 1994 — «Мальчик-бродяга»
 1994 — «Ночь»
 1995 — «Дай мне слово»
 1996 — «Забытый тобой»
 1997 — «Зима-холода»
 1997 — «Ты говорила»
 1998 — «Милая моя далеко»
 1998 — «Я знаю, ты знаешь»
 1998 — «Птица»
 1999 — «День и ночь»
 1999 — «О тебе мечтаю я»
 1999 — «Плачь, любовь!»
 2000 — «Без тебя»
 2000 — «Облака»
 2000 — «Было, но прошло»
 2001 — «Листопад»
 2001 — «Убегает лето»
 2001 — «Не бесконечна зима»
 2002 — «Танцы»
 2002 — «Будь со мной»
 2002 — «Она одна»
 2003 — «Девушки, как звёзды»
 2003 — «К Алине»
 2003 — «Я и ты»
 2004 — «Время романтиков»
 2004 — «Солнышко»
 2004 — «Мама Мария»
 2004 — «Те, кто любит» (совместно с группой «Краски»)
 2004 — «Путин супер DJ»
 2004 — «На работу»
 2004 — Лишь для тебя"
 2005 — «Дверь открой»
 2007 — «Лена»
 2009 — «Нежность» (Слита в сеть)

Песни другим исполнителям 
Писал песни для Жанны Фриске: «Ла-ла-ла», «Мама-Мария»; для Майка Мироненко: «Привет, малыш!» и «Но кого» и др., писал песни для группы «Карамельки», Юлии Беретты, «Ранеток», Сосо Павлиашвили, Кристины Орбакайте («Снег»), «Цветомузыки»

 1998 — Карамель — Шуба-дуба
 1999 — Карамель — Пум-Пам
 2003 — Ульяна Karakoz — Воскресенье (Саунд-продюсер, аранжировка)
 2003 — Ульяна Karakoz — Табу на любовь (Саунд-продюсер, аранжировка)
 2004 — Жанна Фриске — Ла-ла-ла
 2004 — Ульяна Karakoz — Недолюбили (Саунд-продюсер, аранжировка)
 2005 — Цветомузыка — Цветомузыка
 2005 — Майк Мироненко — Гагарин
 2006 — Майк Мироненко — Но кого?
 2006 — Жанна Фриске — Мама-Мария
 2006 — Майк Мироненко — Только ты
 2006 — Юлия Беретта — Женщина
 2006 — Майк Мироненко — Привет, малыш
 2007 — Юлия Беретта — Секси
 2007 — Юлия Беретта — Кошка
 2008 — Кристина Орбакайте — Снег
 2009 — Ранетки — Мальчик мой
 2012 — Юлия Беретта — Такси
 2014 — Юлия Беретта — Лобовое стекло
 2014 — Юлия Беретта — Только для тебя
 2021 — Ульяна Karakoz — Ты и я (Автор слов)

Альбомы

Неизданные 
 1989 — «Я — бомж» (под гитару, т. 200 экз. соц. — полит. песни)
 1992 — «Аве Мария»
 1992 — «Принц и принцесса».

Студийные

Сборники и коллекционные издания 
  — «The Best»
  — «V.I.P»
  — «Платиновая коллекция»
  — «The Best — Время романтиков»
  — «Дверь открой»
  — «The Best + DVD»
  — «С тобою рядом»
  — «Андрей Губин, Влад Сташевский — Golden Hits Collection»

Видео

Фильмография 
  — Я знаю, ты знаешь

Телевидение 

 1989 — «До 16 и старше» (Первая программа ЦТ)
 1996 — «Дело вкуса»
 1998 — «Акулы пера» (ТВ-6)
 2000 — «Сдобный вечер»
 2002 — «Напросились» (Муз-ТВ)
 2002 — «Вторжение»
 2003 — «Большая стирка» (Первый канал)
 2005 — «Розыгрыш» (Первый канал)
 2005 — «Пять вечеров» (Первый канал)
 2007 — «Детали» (СТС)
 2008 — «Меломания» (RU.TV)
 2009 — «Рождённые в СССР» (Ностальгия)
 2009 — «Невероятные истории любви» (СТБ)
 2012, 2007 — «Пусть говорят» (Первый канал)
 2012, 2019 — «Сегодня вечером» (Первый канал)
 2012 — «Русские сенсации» (НТВ)
 2013 — «Жизнь, как песня» (НТВ)
 2014 — «Пик популярности» (RU.TV)
 2014 — «Я подаю на развод» (Первый канал)
 2015 — «До звезды» (Москва 24)
 2017 — «Ой, мамочки!» (Мир 24)
 2017 — «Прямой эфир» (Россия-1)
 2017 — «Звёзды сошлись» (НТВ)
 2017 — «Секрет на миллион» (НТВ)
 2022 — «Ты суперстар!» (НТВ)

Документальные фильмы 
 2014 — «Пик популярности. Андрей Губин» (документальный фильм телеканала «RU.TV»; при создании использовались архивные съёмки).
 2016 — «Девяностые» (документальный фильм телеканала «ТВ Центр»; при создании использовались архивные съёмки).

Пародии 
 «Точь-в-точь» — Родион Газманов — «Мальчик бродяга» (2015).
 «Один в один!» — Вадим Казаченко — «»
 «Мурзилки International» —

Перепевки 
 Жизнь как песня — Жасмин — «» (2013)
 ЛСП — «»
 Александр Уманчук — «»

Награды 
В 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2004 годах Андрей Губин был лауреатом российского телевизионного фестиваля «Песня года». Лауреат фестиваля в 2006 году как автор песни.

Трижды, в 1998, 2000 и 2003 годах, становился лауреатом российской музыкальной премии «Золотой граммофон» за песни «Милая моя», «Облака» и «Девушки как звёзды» соответственно.

В 2004 году принимал участие в фестивале «Таврийские игры».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Андрея Губина // andreygubin.ru
 Сервер Андрея Губина // gubin.aha.ru

Поп-вокалисты России
Композиторы-песенники
Лауреаты премии «Золотой граммофон»